Южно-Сахалинск:

 Южно-Сахалинск — город, административный центр Сахалинской области.
 Южно-Сахалинск — городской округ в Сахалинской области.
 Станции железнодорожного узла Южно-Сахалинска:
 Южно-Сахалинск.
 Южно-Сахалинск-Грузовой.
 Южно-Сахалинск — локомотивное депо в городе Южно-Сахалинск.
 Южно-Сахалинск — аэропорт.